Kyaring Tso kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ngoring Hu, sjö, Qinghai, 
 Geren Cuo, sjö, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar